– męskie imię japońskie.

Możliwa pisownia 
Ayumu można zapisać używając różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 歩, „chodzić” (występuje też inna wymowa tego imienia: Ayumi)
 歩夢, „chodzić, sen/marzenie”

Znane osoby 
 Ayumu Gorōmaru (歩), japoński gracz rugby union
 Ayumu Hirano (あゆむ), japoński snowboardzista
 Ayumu Nedefuji (歩夢), japoński snowboardzista
 Ayumu Nakazawa (歩), japoński seiyū

Fikcyjne postacie 
 Ayumu Aikawa (歩), główny bohater mangi i anime Kore wa Zombie desu ka?
 Ayumu Hoshino (歩), bohater gry, light novel i anime Hoshizora e kakaru hashi
 Ayumu Kasuga (歩), główna bohaterka mangi Azumanga Daioh
 Ayumu Narumi (歩), główny bohater serii mang i anime Spiral: The Bonds of Reasoning
 Ayumu Shōrinji (歩), bohater mangi i anime Inazuma 11
 Ayumu Tōjō (歩), postać z mangi i anime Gintama

Przypisy 

Męskie imiona japońskie